Bryorella — рід грибів порядку Dothideales із нез'ясованим до кінця систематичним положенням. Назва вперше опублікована 1978 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 17.10.2019 налічує 13 видів роду Bryorella:

Примітки

Джерела 
 Döbbeler, P. 1978. Moosbewohnende Ascomyceten I. Die pyrenocarpen, den Gametophyten besiedelnden Arten. Mitteilungen aus der Botanischen Staatssammlung München. 14:1-360 - P.128

Роди грибів
Dothideales